Бара́ев — фамилия.

Известные носители 
 Бараев, Александр Иванович (1908—1985) — советский агроном, академик ВАСХНИЛ (1966).
 Бараев, Арби Алаутдинович (1973—2001) — чеченский террорист, дядя Мовсара Бараева.
 Бараев, Владимир Владимирович (1933—2018) — советский и российский философ, писатель, журналист.
 Бараев, Мовсар Бухарович (1979—2002) — террорист, участник захвата заложников на Дубровке (2002).
 Бараев–Серкке, Владимир Васильевич (1910—1942) — чувашский поэт, фольклорист.

См. также

Примечания